Sezon NHL 1982/1983 – 66 sezon gry National Hockey League. Hokeiści New York Islanders po raz czwarty i ostatni z rzędu zdobyli Puchar Stanleya.

Wyniki 

Uwaga: GP = Liczba rozegranych meczów, W = Liczba wygranych meczów, L = Liczba przegranych meczów, T = Liczba remisów w meczach, Pts = Liczba punktów, GF = Liczba strzelonych bramek, GA = Liczba bramek straconych, PIM = Minuty kar indywidualnychUwaga: Drużyny zakwalifikowane do fazy play-off zostały zapisane pogrubionną czcionką.

Bibliografia 
 
 hockey reference (ang.)

Sezony NHL
1982 w hokeju na lodzie
1983 w hokeju na lodzie